Juen ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Juen (* 1960), österreichische Psychologin
 Gabriele Juen (* 1963), österreichische Politikerin (ÖVP)

 Rudolf Juen (1896–1982), österreichischer Politiker (CSP/ÖVP) 

Siehe auch:
 Yuen